

Patronyme
Le patronyme Ducimetière est attesté dans la région du Genevois et le bassin lémanique depuis le . La première occurrence remonte à Aimé Ducimetière (Amicus de Cimisterio), cité le  comme témoin dans un acte de donation de Jean de Cossonay, seigneur de Prangis, à la chartreuse d'Oujon. Le , le comte Rodolphe de Genève accorde sa protection à dix-sept habitants de Troinex (dont Gérald Ducimetière [Giroldus de Cimisterio]), qui se déclarent ses hommes-liges. Plusieurs autres références se rencontrent dans les deux siècles suivants (mentionnons Ambroise Ducimetière à Perrignier en 1315 lors d'une vente conclue avec le dauphin de Viennois Hugues de La Tour du Pin, ou Jean Ducimetière, reçu bourgeois de Genève le , etc.). Ce patronyme demeure aujourd'hui principalement représenté dans la région lémanique (départements français de la Haute-Savoie et de l'Ain, cantons suisses de Genève et de Vaud).

Représentants
Pierre-Eugène Ducimetière, (1737-1784), est un artiste et un naturaliste américain, d'origine suisse.
 Jean Ducimetière, (1784-1841), est un grenadier français, vétéran des campagnes napoléoniennes fait chevalier de la Légion d'honneur en juin 1804.
Blanche-Fanny-Marguerite Ducimetière alias Monod, (1880-1956), est une artiste peintre suisse.
Emilienne-Rose Ducimetière, (1896-1923), est une espionne française, condamnée à mort en 1917.
Gérald Ducimetière, (1940-2022), est un artiste suisse.
Pierre Ducimetière, (1942-), est un épidémiologiste français.
Nicolas Ducimetière, (1979-), est un conservateur de musée et un historien français.

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme